De Saussure ist der Familienname folgender Personen:

 Albertine Necker de Saussure (1766–1841), Schweizer Schriftstellerin, Pädagogin und frühe Verfechterin der Bildung für Frauen
 César de Saussure (1705–1783), Schweizer Reiseschriftsteller
 Éric de Saussure (1925–2007), Schweizer Künstler und Mitglied der Communauté de Taizé, siehe Frère Éric
 Ferdinand de Saussure (1857–1913), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Henri de Saussure (1829–1905), Schweizer Insektenkundler
 Henry William de Saussure (1762–1839), US-amerikanischer Politiker
 Horace de Saussure (1859–1926), Schweizer Maler der Düsseldorfer Schule
 Horace Bénédict de Saussure (1740–1799), Genfer Naturforscher
 Jean de Saussure (1899–1977), US-amerikanisch-schweizerischer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Léopold de Saussure (1866–1925), Schweizer Seeoffizier, Sinologe und Astronomiehistoriker
 Nicolas Théodore de Saussure (1767–1845), Schweizer Naturforscher
 Raymond de Saussure (1894–1971), Schweizer Psychoanalytiker
 René de Saussure (1868–1943), Schweizer Mathematiker und Esperantist
 William F. De Saussure (1792–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Saussure bezeichnet:
 Saussure (Mondkrater), benannt nach Horace-Bénédict de Saussure
 (13580) de Saussure, Asteroid des Hauptgürtels
 Saussure-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika